Дэ́рил Бойл (; 24 февраля 1987, Спарвуд, Канада) — канадский и немецкий профессиональный хоккеист, защитник. Игрок сборной Германии по хоккею с шайбой.

Биография 
Родился 24 февраля 1987 года в Канаде, в городе Спарвуд провинции Британская Колумбия. Выступал за юношеские клубы в молодёжных лигах Канады. ВС 2004 по 2008 год выступал в Западной хоккейной лиге за команду «Брэндон Уит Кингз». В 2008 году дебютировал в Американской хоккейной лиге за команду «Норфолк Эдмиралс», позже выступал за клубы «Рокфорд Айсхогс» и «Пеория Ривермен». В АХЛ выступал до 2011 года, всего в лиге провёл 176 матчей, забросил 11 шайб и отдал 39 голевых передач. Сыграл несколько матчей за команду лиги Восточного Побережья «Аляска Эйсез», в её составе стал обладателем кубка Келли.

В 2011 году стал игроком команды Немецкой лиги «Аугсбургер Пантер». Провёл за команду 3 сезона, был капитаном команды. В 2014 году стал игроком мюнхенского «Ред Булла». В составе мюнхенцев стал двукратным чемпионом страны.

В 2013 году впервые был вызван в расположение национальной сборной Германии по хоккею с шайбой. В 2016 году дебютировал на чемпионате мира по хоккею с шайбой за немецкую команду.

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты Германии
Хоккейные защитники
Игроки «Брэндон Уит Кингз»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Рокфорд АйсХогс»
Игроки «Пеория Ривермен»
Игроки «Аляска Эйсез»
Игроки ХК «Аугсбургер Пантер»
Игроки ХК «Ред Булл» Мюнхен
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года